

Patronyme 

 Gérald Passi, footballeur français ;
 Franck Passi, footballeur français, frère du précédent.

Pseudonyme 

 Passi, rappeur français.

Toponyme 

 Passi, un village estonien.
 Passi, une municipalité des Philippines, dans la province d'Iloilo.

Acronyme 
 PASSI, prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information qualifié par l'ANSSI

Voir aussi